Pariphinotus är ett släkte av kräftdjur. Pariphinotus ingår i familjen Phliantidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Pariphinotus